Конрад I (Conrad I, Konrad I) може да се отнася за:

 Конрад I Стари († сл. 862), граф на Париж, граф на Оксер
 Конрад I Млади (881 – 918), херцог на Франкония, крал на Германия (911 – 918)
 Конрад I († 993), крал на Горна Бургундия (937 – 993)
 Конрад I Червения (922 – 955), херцог на Лотарингия (944 – 953)
 Конрад I|, херцог на Швабия и Елзас (983 – 997)
 Конрад, крал на Италия (990 – 1039)
 Конрад I (975 – 1011), херцог na Каринтия (1004 – 1011)
 Конрад I Бърненски (1035 – 1092), херцог на Бохемия (1092)
 Конрад I (1040 – 1086), граф на Люксембург (1059 – 1086)
 Конрад I (1020 – 1055), херцог на Бавария (1049 – 1053)
 Конрад I, първият господар на Вюртемберг (1083 – 1110)
 Конрад I († 1130), граф на Дахау
 Конрад I (1090 – 1152), херцог на Церинген и от 1127 г.
 Конрад I (1098 – 1157), маркграф на Майсен (1123 – 1156)
 Конрад I, херцог на Мерания (1152 – 1159)
 Конрад I, бургграф на Нюрмберг (1227 – 1261)
 Конрад I, архиепископ на Майнц (1161 – 1165)
 Конрад Монфератски, крал на Йерусалим (1190 – 1192)
 Конрад I (1240 – 1304), маркграф на Бранденбург (1266 – 1304)
 Конрад фон Тюринген (1206 – 1240), Велик магистър на Тевтонския орден (1239 – 1240)
 Конрад I (1228 – 1254), крал на Сицилия (1250 – 1254)